Роспуск:
 Ро́спуск, старинное — развод, расторжение брака на Руси (в России).
 Ро́спуск или распуще́нка — распущенная нитка чулка́, вязанья.
 Ро́спуск и Ро́спуски — стано́к, дроги, для возки воды и вообще клади на Руси (в России).
 Ро́спуск, в Псковском и Тверском краях — игра горелки, разбежки, ималки. 
 Роспуск — автомобильный прицеп для перевозки длинномерного материала и изделий (леса, труб и так далее), соединяемый с передком при помощи самого груза, состоящий из рамы, скрепленной посредством подвески с осью колёс, и коника (опорного бруса с откидными стойками, удерживающими груз).
 Ро́спуск — действие по значению глагола распускать, пора, когда кого-либо распускают:
 Роспуск английских монастырей
 Роспуск парламента
 Роспуск Центральной Рады
 и так далее